Man of Steel (dt. Mann aus Stahl) bezeichnet:
 die Comicfigur Superman
 Man of Steel (Musical), australisches Comic-Musical aus dem Jahr 1978
 Man of Steel (Album), Musikalbum von Hank Williams Jr. aus dem Jahr 1983
 The Man of Steel (Comic), Comicserie über Superman aus dem Jahr 1986
 Superman: The Man of Steel, Comicserie über Superman aus den Jahren 1991 bis 2003
 Superman: The Man of Steel (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 2002
 Man of Steel (Film),  Spielfilm über Superman aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Steel Man, ein Film aus dem Jahr 1997